Zár, zárszerkezet;
Zár, szlovákiai település az Eperjesi kerületben.